Souvenir – oggetto-ricordo di vario tipo che solitamente si acquista per ricordare a sé o agli altri la visita di un particolare luogo

Musica 
 Souvenir/Ragazzina – singolo di Teddy Reno del 1960
 Souvenirs – album di Dan Fogelberg del 1974
 Souvenir – album dei The Five Lords
 Souvenir – singolo degli Orchestral Manoeuvres in the Dark del 1981
 Souvenir/Sulla scia – singolo dei Matia Bazar del 1985
 Souvenir – album di Eric Johnson del 2002
 Souvenirs – album dei The Gathering del 2003
 Souvenir – singolo di Pier Cortese del 2005

Cinema 
Souvenirs – film del 1920 diretto da W.P. Kellino
Souvenirs – film del 1928 diretto da Hans Reinhardt
 Souvenir – film del 1989 diretto da Geoffrey Reeve
 Souvenirs – film TV del 2012
 Souvenir – film del 2016 diretto da Bavo Defurn

Teatro 
 Souvenir – opera teatrale del 2005 di Stephen Temperley